Hoodlum (engl. hoodlum ‚Ganove‘) steht für:
 den Originaltitel von Harlem, N.Y.C. – Der Preis der Macht, US-amerikanischer Spielfilm von Bill Duke (1997)
 den NATO-Codenamen des sowjetischen Hubschraubers Kamow Ka-26

Siehe auch:
 Robin Hoodlum, US-amerikanischer Zeichentrick-Kurzfilm von John Hubley (1948)